Collonge pode referir-se a:

Collonge-en-Charollais, Saône-et-Loire, França
Collonge-la-Madeleine, Saône-et-Loire, França
Collonge-Bellerive, Genebra, Suíça

Desambiguações de topônimos